Eurycnema är ett släkte av insekter. Eurycnema ingår i familjen Phasmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spökskräckor
Eurycnema